Polska II liga żużlowa – od 2000 r. trzecia, a zarazem ostatnia klasa rozgrywkowa w drużynowych mistrzostwach Polski na żużlu. Występuje w niej od 5 do 7 zespołów, które najpierw w rundzie zasadniczej jeżdżą każdy z każdym mecz i rewanż, a następnie uczestniczą w play-offach. Mistrz II ligi awansuje do I ligi, a drugi zespół gra w barażach. Od 2020 roku i w 2013 roku, awansował tylko zwycięzca tych rozgrywek, dla wicemistrza barażu nie było.

Zestawienie medalistów

Medaliści

Klasyfikacja medalowa